

Patronyme 

 Famille de Reinach-Hirtzbach, famille noble alsacienne.
 Famille Reinach, famille juive allemande ;

 Charles de Reinach (1785-1871), personnalité politique française ;
 Jacques de Reinach (1840-1892), banquier français.
  (1851-1929) comédien italien ;
 Joseph Reinach (1856-1921), journaliste français ;
 Salomon Reinach (1858-1932), archéologue français ;
 Théodore Reinach (1860-1928), archéologue français ;
  (1883-1917), philosophe allemand ;
 Adolphe Reinach (1887-1914), archéologue, égyptologue français ;
 Elna Reinach (1968-), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Cobus Reinach (1990-), joueur de rugby à XV sud-africain.

Toponyme 

 Reinach, commune suisse du canton de Bâle-Campagne ;
 Reinach, commune suisse du canton d'Argovie.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif